Сегунда 2013/2014 () — 83-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 17 августа 2013 года и закончился 8 июня 2014 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

</div>
Источник: LFP Liga Adelante Soccerway Summary SEGUNDA DIVISIÓN </small>

Плей-офф за выход в Примеру

1/2 финала

Кордова — Мурсия

Лас-Пальмас — Спортинг Хихон

Финал

Кордова — Лас-Пальмас

Бомбардиры

Ссылки 
 Сегунда 2013/14 на rsssf.com 

2013/2014
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2013 году
Спорт в Испании в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014